Pablo Cervantes puede referirse a:

 Pablo Cervantes Perusquía, sacerdote mexicano;
 Pablo Cervantes Gutiérrez, músico y compositor español.